Příjmení Kosiński nosí více významných osobností:

 Cezary Kosiński (* 1973) – polský herec
 Jerzy Kosiński (1933–1991) – anglicky píšící spisovatel židovského původu
 Marian Kosiński (1945–2021) – polský fotbalista, obránce

Externí odkazy